Макс Владимир фон Бек (нем. Max Wladimir Freiherr von Beck, 6 сентября 1854 — 20 января 1943) — австро-венгерский государственный деятель, министр-президент Цислейтании в 1906—1908. Барон.

Ранние годы 
Происходил из семьи Антона фон Бека (1812—1895), державшего трактир в Южной Моравии. Во время революции 1848 отец принимал участие в работе Кремзирского рейхстага, затем работал директором придворной и государственной типографии (K. u k. Hof- und Staatsdruckerei). Идентифицировал себя как чеха.

У Макса Владимира было четыре сестры. В детстве будущий руководитель правительства учился в Академической гимназии в Вене вместе с Томашем Масариком. Продолжил обучение на юридическом факультете Венского университета. Государственную службу начал в министерстве финансов, затем долгое время работал в министерстве земледелия. С 1898 по 1906 год — шеф секции в министерстве земледелия Цислейтании, занимался подготовкой аграрной реформы.

Министр-президент 
В результате Венгерского кризиса 1905—1906 годов, после отставки Конрада цу Гогенлоэ-Шиллингсфюрста, Бек был назначен министр-президентом. Выступая в Рейхстаге 7 июня 1906 года, Бек так описывал ситуацию, в которой он возглавил правительство:

Перед нами стоят такие проблемы, как ни перед одним другим государством Европы. 8 национальностей, 17 земель, 20 парламентских объединений, 27 парламентских партий, 2 различных мировоззрения (вероисповедания), сложные отношения с Венгрией, кроме того, 8,5 градусов широты и, примерно, столько же градусов долготы — объединить всё в одну точку, затем двигаться к следующей — всё это необходимо, чтобы руководить Австрией.

Бек считался одним из самых способных руководителей правительства Цислейтании. Воспользовавшись благоприятной экономической конъюнктурой, он смог создать дееспособное парламентское большинство из либеральных партий, представлявших различные национальности. Правительство получило возможность отказаться от практики введения законодательных актов посредством чрезвычайных постановлений и позиционирования кабинета как нейтрального и технического. Глава правительства широко практиковал неформальные встречи с немецкими, чешскими и польскими депутатами, называя свой кабинет «постоянной конференцией по поиску компромисса» (Ausgleichskonferenz in Permanenz).

Хотя правительство действовало лишь несколько более двух лет, Бек смог провести несколько крупных реформ. Вопреки мнению императора Франца Иосифа кабинет смог ввести всеобщее избирательное право для мужчин. Под влиянием Русской революции 1905—1907, вызвавшей воодушевление в среде социал-демократов и славянских партий, приняты законы о страховании рабочих на случай инвалидности и страховании пенсий. Был введён новый коэффициент распределения государственных доходов — 63,6 % стали поступать в Цислейтанию, 36,4 % — в Транслейтанию.

В своей деятельности Бек сталкивался с сопротивлением консервативных партий и министра иностранных дел Алоиза фон Эренталя. После успешного для Австро-Венгрии разрешения Боснийского кризиса, под влиянием консерваторов глава правительства был вынужден покинуть свой пост.

В 1907—1918 годах фон Бек являлся членом Палаты господ (Heerenhaus) Рейхсрата. С 1915 по 1934 год занимал пост президента Высшей счетной палаты, с 1919 по 1938 — президент Австрийского общества Красного креста.

В 1949 году именем Бека назван переулок в венском районе Хитцинг.

Литература 
 Der Kaiser und die Wahlreform. In: Eduard Ritter von Steinitz (Hrsg.): Erinnerungen an Franz Joseph I. Kaiser von Österreich, apostolischer König von Ungarn. Verlag für Kulturpolitik, Berlin 1931, S. 197—225.
 Beck Max Wladimir von. In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815—1950 (ÖBL). Band 1, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1957.
 Johann Christoph Allmayer-Beck: Ministerpräsident Baron Beck. Ein Staatsmann des alten Österreich. Verlag für Geschichte und Politik, Wien 1956.
 Alfred Ableitinger: Max Vladimir Freiherr von Beck. In: Walter Pollak (Hrsg.): Tausend Jahre Österreich. Eine Biographische Chronik. Band 3: Der Parlamentarismus und die beiden Republiken. Verlag Jugend und Volk, Wien 1974, ISBN 3-7141-6523-1.
 Eduard Winkler: Wahlrechtsreformen und Wahlen in Triest 1905—1909. Eine Analyse der politischen Partizipation in einer multinationalen Stadtregion der Habsburgermonarchie. Verlag Oldenbourg, München 2000, ISBN 3-486-56486-2.
 Johann Christoph Allmayer-Beck: Ministerpräsident Baron Beck. Ein Staatsmann des alten Österreich. Verlag für Geschichte u. Politik, Wien 1956.
 Jan Křen: Die Konfliktgemeinschaft. Tschechen und Deutsche. 1780—1918. Verlag Oldenbourg, München 1996, ISBN 3-486-56017-4.
 Alfred Ableitinger: Max Vladimir Freiherr von Beck. In: Walter Pollak (Hrsg.): Tausend Jahre Österreich. Eine Biographische Chronik. Band 3: Der Parlamentarismus und die beiden Republiken. Verlag Jugend und Volk, Wien 1974, ISBN 3-7141-6523-1.
 Peter Schöffer: Der Wahlrechtskampf der österreichischen Sozialdemokratie 1888/89-1897. Vom Hainfelder Einigungsparteitag bis zur Wahlreform Badenis und zum Einzug der ersten Sozialdemokraten in den Reichsrat. Verlag Steiner, Stuttgart 1986, ISBN 3-515-04622-4.
 Hellmuth Rößler: Beck, Max Wladimir Freiherr von. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 1, Duncker & Humblot, Berlin 1953.
 Eduard Winkler: Wahlrechtsreformen und Wahlen in Triest 1905—1909. Eine Analyse der politischen Partizipation in einer multinationalen Stadtregion der Habsburgermonarchie. Verlag Oldenbourg, München 2000, ISBN 3-486-56486-2.
 Rudolf Sieghart: Die letzten Jahrzehnte einer Großmacht. Menschen, Völker, Probleme des Habsburger-Reichs. Verlag Ullstein, Berlin 1932.
 Alfred Ableitinger: Max Vladimir Freiherr von Beck. In: Walter Pollak (Hrsg.): Tausend Jahre Österreich. Eine Biographische Chronik. Band 3: Der Parlamentarismus und die beiden Republiken. Verlag Jugend u. Volk, Wien 1974, ISBN 3-7141-6523-1.

Министры-президенты Австрии